Ричард Брукс:
  (XVIII век) — английский врач и переводчик.
  (1865—1919) — американский скульптор, член Американской академии искусств и литературы (с 1908).
 Брукс, Ричард (наст. имя — Рубен Сакс; 1912—1992) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, прозаик.
  (род. 1965) — британский журналист, лауреат премии Пола Фута от газеты The Guardian и журнала Private Eye (2008, 2014).